Mange tes morts est le deuxième album de Têtes Raides écrit en collaboration avec Alexandre R. sorti en 1990.

Titres 
 Les clampettes (3 min 15 s)
 Fuckingham Palace (0 min 44 s)
 Bas quartiers (4 min 06 s)
 Homme Freedom (2 min 04 s)
 Exsangue (1 min 49 s)
 Journal (2 min 33 s)
 Chanson marrante pour les enfants trit'stes (2 min 15 s), titre alternatif : Olio
 Prisons (2 min 38 s)
 Rue d'Nièvre (3 min 11 s)
 Frigo (1 min 47 s)
 Cosette (2 min 52 s)
 Les Conquérants (0 min 20 s)
 Boy (2 min 28 s)
 Le retour de Rigodon (2 min 09 s)
 Café (1 min 38 s)
 La P'tite Dame en rouge (2 min 12 s)
 Les Manèges (2 min 38 s)

Références 

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 1990